Biota kan syfta på:

 Biota (taxonomi) – allt liv på jorden, se Liv
 Biota (kommun) – en kommun i Spanien
 Biota (kommunhuvudort)  en ort i kommunen

Se även
 Biom
 Biot